ČT3 (1993–1994)
 ČT3 (2020)